Osoby o nazwisku Miklaszewski
 Andrzej Miklaszewski – polski architekt
 Bolesław Miklaszewski – polski chemik, ekonomista, działacz polityczny i społeczny
 Dariusz Miklaszewski – polski matematyk
 Franciszek Miklaszewski herbu Ostoja – sędzia żydowski województwa krakowskiego w 1728 roku
 Gwidon Miklaszewski – polski rysownik-humorysta
 Jan Miklaszewski – polski leśnik, rektor SGGW, działacz PPS
 Jan Samuel Miklaszewski – polski grafik, rzeźbiarz i ilustrator
 Jim Miklaszewski – amerykański dziennikarz
 Ludwik Miklaszewski – polski mistrz krawiecki, działacz społeczny, poseł na Sejm
 Sławomir Miklaszewski – polski gleboznawca, profesor Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Miklaszewski – polski ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 Walenty Miklaszewski – polski prawnik
 Włodzimierz Miklaszewski – podoficer armii wielkopolskiej

Zobacz też:
 Agata Miklaszewska – polska prozaiczka i poetka
 Maryna Miklaszewska – polska bohemistka, dziennikarka, pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej
 Marta Olszewska z domu Miklaszewska – polska dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej
 Jadwiga Adamczewska-Miklaszewska – polska artystka plastyczka